De Primeira Liga 2014/15 was het 81ste seizoen in de hoogste afdeling van het Portugese profvoetbal. De competitie, door een sponsorovereenkomst ook Liga NOS genoemd, ging van start op 15 augustus 2014 en eindigde op 24 mei 2015.

SL Benfica trad aan als regerend landskampioen. SC Olhanense eindigde vorig seizoen als zestiende en laatste, waardoor de club rechtstreeks degradeerde naar de Segunda Liga. De nummer voorlaatst van vorig seizoen, FC Paços de Ferreira, wist zich te handhaven door in de play-offs promotie/degradatie over twee duels te winnen van Desportivo das Aves. De competitie werd uitgebreid van 16 naar 18 clubs, hierdoor promoveerden drie clubs: Boavista FC, Moreirense FC en FC Penafiel.

Benfica eiste voor de 34ste keer de landstitel op in Portugal. Een doelpuntloos gelijkspel tegen Vitória de Guimarães volstond op de voorlaatste speelronde op 17 mei, omdat achtervolger FC Porto niet verder kwam dan 1-1 bij Belenenses. Het verschil bleef daardoor drie punten, maar het onderlinge resultaat was in het voordeel van Benfica (0-0 en 0-2).

Door het kampioenschap plaatste Benfica zich voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2015/16. De Portugezen zitten in pot 1, net als PSV Eindhoven, Juventus, Barcelona, Chelsea, Bayern München, Paris Saint-Germain en Zenit Sint-Petersburg. 

Benfica nam op de Portugese ranglijst aller tijden verder afstand van FC Porto. De recordkampioen had door het 34ste kampioenschap zeven titels voorsprong op de eeuwige rivaal (27).

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2014/15 uit in de Primeira Liga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Segunda Liga 2014/15
Taça da Liga 2014/15
Taça de Portugal 2014/15
Campeonato Nacional 2014/15

2015
Competitievoetbal 2014/15